Ferrières (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Ferrières-en-Gâtinais – francuska gmina w regionie Centre
 Ferrières (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Ferrières (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Ferrières (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Ferrières (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Ferrières (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Ferrières (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Ferrières (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Ferrières (Belgia) – belgijska gmina w prowincji Liège